Suha est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Suha, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Suha, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Suha, une localité située dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.